Voivozi ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Voivozi (Popești), Dorf im Kreis Bihor
 Voivozi (Șimian), Dorf im Kreis Bihor